Henning Valkendorf henviser til blandt andre:

 Henning Valkendorf (død 1535) (død 1535) – dansk rigsråd
 Henning Valkendorf (død 1626) (død 1626) – dansk lensmand
 Henning Valkendorff (1595-1658) (1595-1658) – dansk lensmand
 Henning Valkendorf (1634-1665) – dansk godsejer til Glorup